

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
5 reti
  Christian Eriksen (3 rigori)

4 reti
  Christian Gytkjær

3 reti

  Martin Braithwaite

  Robert Skov

  Cedric Itten

2 reti

  Kasper Dolberg
  Yussuf Poulsen

  Granit Xhaka

  Denis Zakaria

1 rete

  Henrik Dalsgaard
  Thomas Delaney
  Pierre-Emile Højbjerg
  Mathias Jørgensen
  Vato Arveladze (1 rigore)
  Valerian Gvilia
  Jaba K'ank'ava
  Giorgi Kharaishvili
  Giorgi Kvilitaia
  Saba Lobzhanidze
  Giorgi Papunashvili

  Lee Casciaro
  Roy Chipolina
  Reece Styche
  Robbie Brady
  Matt Doherty
  Shane Duffy
  Jeff Hendrick
  Conor Hourihane
  David McGoldrick
  Loris Benito
  Breel-Donald Embolo

  Christian Fassnacht
  Edimilson Fernandes
  Remo Freuler
  Mario Gavranović
  Admir Mehmedi
  Ricardo Rodríguez
  Fabian Schär
  Haris Seferović
  Ruben Vargas
  Steven Zuber

1 autogol
  Joseph Chipolina (pro Irlanda)

 Q